

Економі — місто, штат Індіана
 Економі — місто, штат Пенсільванія